Морріс (округ, Канзас)
Морріс (округ, Нью-Джерсі)
Морріс (округ, Техас)